Bay Area Rapid Transit
Verkeer en vervoer in San Francisco
Verkeer en vervoer in Alameda County
Contra Costa County
San Francisco